Karl Friedemann ist der Name folgender Personen:

* Karl Friedemann (Widerstandskämpfer) (1906–2000), deutscher Widerstandskämpfer und Arbeiterfunktionär
 Karl Friedemann (Fußballspieler) (1924–2016), deutscher Fußballspieler (DDR)